Die Abkürzung WRI steht für:

 War Resisters’ International
 World Resources Institute

 
WRI